Kroatië
Trnje (Velika Gorica)
Trnje (Zagreb), een četvrt in de Kroatische hoofdstad Zagreb

Slovenië
Trnje (Pivka), een plaats in de Sloveense gemeente Pivka
Trnje (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje
Trnje (Črenšovci), een plaats in de Sloveense gemeente Črenšovci
Trnje (Škofja Loka), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka